Mohrklingenbach ist ein Gewässername in der Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg:

 Oberer Mohrklingenbach, linker Zufluss des Leukertsbachs (zum Oberlauf Schlatbach des Fischbachs) bei Kleinerlach
 Unterer Mohrklingenbach, linker Oberlauf desselben Fischbachs bei Oberfischbach

Siehe auch:
 Moorklingenbach